Szögyényi László (Mátészalka, 1990. november 27. –) többszörös MMA-kupagyőztes és magyar bajnok, földharc (grappling) magyar bajnok, kempo grappling-Európa-bajnok. A debreceni Ronin Fight Academy alapítója és vezetőedzője.

Életpályája 

Középiskolában kezdett el bokszolni hobbiszinten, a földharccal és a thaiboksszal egyetemi évei alatt ismerkedett meg, ezekben az években versenyzett először amatőr, majd profi MMA-szabályrendszerben.

Számos nemzetközi profi MMA-kupagyőzelem és grappling, valamint amatőr MMA magyar bajnoki cím birtokosa. A Ronin Fight Academyt 2015-ben alapította Debrecen városában azzal a céllal, hogy minden küzdősport iránt érdeklődő megtalálja a számára megfelelő mozgásformát. A klubban K1-, boksz-, MMA- és grapplingedzések folynak, valamint az általa kifejlesztett hibrid crossfight edzés, ami ötvözi a küzdősportok és a crossfight erősítő anyagát.

Tanítványai számos K1 és grappling magyar bajnoki és kupagyőzelmet tudhatnak magukénak.

Jegyzetek

További információk 
 haon.hu 
 tapology.com

1990-ben született személyek
Mátészalkaiak
MMA-versenyzők
Magyar harcművészek
Élő személyek